Божинов — фамилия; имеет женскую форму Божинова.
 Божинов, Александар (1878—1968) — болгарский художник, публицист, писатель, карикатурист и иллюстратор.
 Божинов, Валерий (род. 1986) — болгарский футболист, нападающий хорватского клуба «Риека».